Le musée du Septennat peut faire référence à :
 Le musée du Septennat de François Mitterrand, situé à Château-Chinon, dans le département de la Nièvre, 
 Le musée du Président-Jacques-Chirac connu aussi sous le nom de musée du Septennat, situé à Sarran, dans le département de la Corrèze

Le septennat désigne une période de 7 ans et fait souvent référence au mandat du président de la République française qui avait cette durée de 1873 à 2002